Di seguito una lista di asteroidi dal numero 460001 al 461000 con data di scoperta e scopritore.

460001-460100 

|-
|460001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460005 - ||  ||  || WISE
|-
|460006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460009 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460035 - ||  ||  || CSS
|-
|460036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460044 - ||  ||  || WISE
|-
|460045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460049 - ||  ||  || CSS
|-
|460050 - ||  ||  || WISE
|-
|460051 - ||  ||  || WISE
|-
|460052 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460054 - ||  ||  || CSS
|-
|460055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460059 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460074 - ||  ||  || WISE
|-
|460075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460092 - ||  ||  || CSS
|-
|460093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460095 - ||  ||  || CSS
|-
|460096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460098 - ||  ||  || CSS
|-
|460099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460100 - ||  ||  || CINEOS
|-
|}

460101-460200 

|-
|460101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460102 - ||  ||  || WISE
|-
|460103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460117 - ||  ||  || CSS
|-
|460118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460127 - ||  ||  || WISE
|-
|460128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460135 - ||  ||  || CSS
|-
|460136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460138 - ||  ||  || WISE
|-
|460139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460144 - ||  ||  || WISE
|-
|460145 - ||  ||  || CSS
|-
|460146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460154 - ||  ||  || WISE
|-
|460155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460159 - ||  ||  || CSS
|-
|460160 - ||  ||  || WISE
|-
|460161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460162 - ||  ||  || WISE
|-
|460163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460166 - ||  ||  || WISE
|-
|460167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460179 - ||  ||  || WISE
|-
|460180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460183 - ||  ||  || CSS
|-
|460184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460195 - ||  ||  || CSS
|-
|460196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460199 - ||  ||  || CSS
|-
|460200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

460201-460300 

|-
|460201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460202 - ||  ||  || WISE
|-
|460203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460206 - ||  ||  || CSS
|-
|460207 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460209 - ||  ||  || WISE
|-
|460210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460213 - ||  ||  || WISE
|-
|460214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460218 - ||  ||  || WISE
|-
|460219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460232 - ||  ||  || WISE
|-
|460233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460243 - ||  ||  || WISE
|-
|460244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460245 - ||  ||  || WISE
|-
|460246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460247 - ||  ||  || CSS
|-
|460248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460258 - ||  ||  || CSS
|-
|460259 - ||  ||  || CSS
|-
|460260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460280 - ||  ||  || WISE
|-
|460281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460289 - ||  ||  || CSS
|-
|460290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

460301-460400 

|-
|460301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460302 - ||  ||  || WISE
|-
|460303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460307 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460330 - ||  ||  || CSS
|-
|460331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460333 - ||  ||  || WISE
|-
|460334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460343 - ||  ||  || CSS
|-
|460344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460346 - ||  ||  || CINEOS
|-
|460347 - ||  ||  || WISE
|-
|460348 - ||  ||  || CSS
|-
|460349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460352 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460354 - ||  ||  || CSS
|-
|460355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460364 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460365 - ||  ||  || CSS
|-
|460366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460381 - ||  ||  || CSS
|-
|460382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

460401-460500 

|-
|460401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460418 - ||  ||  || WISE
|-
|460419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460420 - ||  ||  || CSS
|-
|460421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460437 - ||  ||  || WISE
|-
|460438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460457 - ||  ||  || CSS
|-
|460458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460466 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460470 - ||  ||  || CSS
|-
|460471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460485 - ||  ||  || WISE
|-
|460486 - ||  ||  || CSS
|-
|460487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460488 - ||  ||  || WISE
|-
|460489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

460501-460600 

|-
|460501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460502 - ||  ||  || WISE
|-
|460503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460504 - ||  ||  || WISE
|-
|460505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460507 - ||  ||  || WISE
|-
|460508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460511 - ||  ||  || CSS
|-
|460512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460515 - ||  ||  || WISE
|-
|460516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460520 - ||  ||  || WISE
|-
|460521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460527 - ||  ||  || CSS
|-
|460528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460529 - ||  ||  || WISE
|-
|460530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460538 - ||  ||  || WISE
|-
|460539 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460551 - ||  ||  || CSS
|-
|460552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460555 - ||  ||  || WISE
|-
|460556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460559 - ||  ||  || CSS
|-
|460560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460570 - ||  ||  || CSS
|-
|460571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460580 - ||  ||  || CSS
|-
|460581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460594 - ||  ||  || CSS
|-
|460595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460598 - ||  ||  || CSS
|-
|460599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

460601-460700 

|-
|460601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460604 - ||  ||  || WISE
|-
|460605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460608 - ||  ||  || WISE
|-
|460609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460620 - ||  ||  || WISE
|-
|460621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460641 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460643 - ||  ||  || WISE
|-
|460644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460650 - ||  ||  || CSS
|-
|460651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460673 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460678 - ||  ||  || CSS
|-
|460679 - ||  ||  || WISE
|-
|460680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460681 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460699 - ||  ||  || WISE
|-
|460700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

460701-460800 

|-
|460701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460709 - ||  ||  || CSS
|-
|460710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|460714 - ||  ||  || CSS
|-
|460715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460717 - ||  ||  || WISE
|-
|460718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460719 - ||  ||  || CSS
|-
|460720 - ||  ||  || CSS
|-
|460721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460729 - ||  ||  || CSS
|-
|460730 - ||  ||  || WISE
|-
|460731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460736 - ||  ||  || WISE
|-
|460737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460740 - ||  ||  || CSS
|-
|460741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460744 - ||  ||  || CSS
|-
|460745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460749 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460755 - ||  ||  || CSS
|-
|460756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460768 - ||  ||  || CSS
|-
|460769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460770 - ||  ||  || WISE
|-
|460771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460780 - ||  ||  || WISE
|-
|460781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460788 - ||  ||  || CSS
|-
|460789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

460801-460900 

|-
|460801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|460820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460827 - ||  ||  || CSS
|-
|460828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460836 - ||  ||  || LONEOS
|-
|460837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460858 - ||  ||  || CSS
|-
|460859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

460901-461000 

|-
|460901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460903 - ||  ||  || CSS
|-
|460904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460919 - ||  ||  || CSS
|-
|460920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460923 - ||  ||  || CINEOS
|-
|460924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460931 - ||  ||  || CSS
|-
|460932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460952 - ||  ||  || WISE
|-
|460953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460959 - ||  ||  || WISE
|-
|460960 - ||  ||  || WISE
|-
|460961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460968 - ||  ||  || WISE
|-
|460969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460975 - ||  ||  || WISE
|-
|460976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460978 - ||  ||  || WISE
|-
|460979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460986 - ||  ||  || WISE
|-
|460987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|460997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|460998 - ||  ||  || CSS
|-
|460999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|461000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0460001